Неаполската и Ставруполска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Неаполи (на практика предградие на Солун). Създадена е на 16 април 1974 г. чрез отделяне от Солунската епархия. Начело на епархията от 2004 година е митрополит Варнава.

Митрополити

Манастири

Енории

Бележки